Michael Medwin – attore e produttore cinematografico britannico
 Terry Medwin – calciatore britannico
 Thomas Medwin – poeta e traduttore britannico